Балтаев — фамилия. Известные носители:

 Балтаев, Расул Балтаевич (1917—1959) — участник Великой Отечественной Войны, майор медицинской службы.
 Балтаев, Рахимберды Эметжанович (род. 1986) — туркменский футболист, защитник футбольного клуба «Ашхабад» и сборной Туркмении.

См. также